План Б — альтернативный, запасной план действий на случай невозможности исполнения или неэффективности первоначального плана («План А»).

Фильмы 
 «План Б» () — аргентинский фильм 2009 года режиссёра Марко Бергера.
 «План Б» () — американский фильм 2010 года режиссёра Алана Пола.
 «План Б» () — американский фильм 2021 года режиссёра Натали Моралес.

См. также 
 Plan B